Nicea puede referirse a:
Ciudades
Nicea, antigua ciudad de Bitinia, en Asia Menor.
Nicea, antigua ciudad griega de Lócride.
Nicea, antigua ciudad griega de Epiro.
Personajes
Nicea de Macedonia, reina de Macedonia, esposa de Pérdicas y de Lisímaco
Nicea de Corinto, reina de Macedonia, esposa de Demetrio II